Nixxes Software — нидерландская компания, разработчик компьютерных игр. Компания расположена в Утрехте и в основном специализируется на портировании компьютерных игр на дополнительные платформы. В прошлом компания в основном работала от имени издателя Eidos Interactive и его будущей материнской компании — Square Enix.

История 
Компания была основана в 1999 году Юрьеном Катсманом () и первоначально состояла из одного человека. Название компании является отсылкой на прозвище «NiX», используемое Катсманом на демосцене. Ранее Катсман работал в британском издательстве Eidos Interactive, которое отправило его в США в 1998 году в свою дочернюю компанию Crystal Dynamics, чтобы следить за процессом разработки технологий. Однако через несколько месяцев Катсман решает вернуться в Нидерланды. Crystal Dynamics позднее просит его заняться портированием Legacy of Kain: Soul Reaver на игровую консоль Dreamcast. Позднее Nixxes получает дополнительные заказы от Crystal Dynamics на портирование игр, в том числе на её основной бренд — Tomb Raider. С момента приобретения Eidos японским издателем Square Enix также были добавлены заказы от других студий-разработчиков, включая основные бренды, такие как Deus Ex (для Eidos Montreal) и Hitman (для IO Interactive). Nixxes часто участвует в проектах с самого начала фазы программирования и разрабатывает порты, параллельно согласовывая процесс с основной студией разработки для одновременного выпуска.

По словам Катсмана в интервью в 2011 году, компания не стремится к саморазвитию, потому что у Катсмана нет страсти к дизайну игр и он сосредоточен на техническом обслуживании.

1 июля 2021 года компания была приобретена корпорацией Sony и стала частью PlayStation Studios.

Портированные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Nixxes Software на сайте MobyGames

Производители компьютерных игр Нидерландов